Песково — название населённых пунктов:

Россия 
 Песково — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Песково — деревня в Островском районе Псковской области.